Tast ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitte Tast (* 1948), deutsche Fotografin und Autorin
 Hermann Tast (1490–1551), Reformator von Husum